Santbech ist ein Einschlagkrater im Osten der Mondvorderseite zwischen Mare Nectaris und Mare Fecunditatis, südwestlich des Kraters Monge und nordwestlich von Borda.
Der Kraterrand ist erodiert und weist Terrassierungen auf, das Innere ist weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem niederländischen Astronomen und Mathematiker Daniel Santbech offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Santbech auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)